Cochlodina är ett släkte av snäckor som beskrevs av A. Férussac 1821. Cochlodina ingår i familjen spolsnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spolsnäckor
Cochlodina